Misturador - em hidráulica
Ou ainda:
Misturador-decantador - equipamento utilizado em extração líquido-líquido
Mixer
Betoneira

Desambiguação